Širvinta ist der Name zweier Flüsse in Litauen:
 Širvinta (Šešupė), linker Nebenfluss der Šešupė im südwestlichen Litauen
 Širvinta (Šventoji), linker Nebenfluss der Šventoji im östlichen Litauen